Ohrazenice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ohrazenice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Ohrazenice, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec